Félix Denayer (kunstschilder), een Belgisch kunstschilder
Félix Denayer (hockeyspeler), een Belgisch professioneel hockeyspeler